Nancy Wilson (moderatorka), moderatorka Metropolitalnej Wspólnoty Kościelnej (ur. 1950)
 Nancy Wilson (wokalistka) (ur. 1937)
 Nancy Wilson (gitarzystka) (ur. 1954)
 Nancy Wilson (pisarka) (ur. 1952)